Stanisław Guliński (ur. 1894) – porucznik piechoty Wojska Polskiego, żołnierz Legionów Polskich, członek POW, starosta powiatowy i grodzki w Radomiu, starosta powiatowy w Siedlcach, odznaczony Krzyżem Niepodległości (12 marca 1931), Krzyżem Walecznych i Złotym Krzyżem Zasługi
 Stanisław Guliński ps. „Stanisław Królikiewicz” (ur. 1897) – kapitan intendent Wojska Polskiego, odznaczony Krzyżem Niepodległości (23 grudnia 1933), Srebrnym Krzyżem Zasługi i Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym (25 stycznia 1968)

Przypisy